Mužská dvouhra Australian Open 1982 probíhala v první polovině prosince 1982. Do singlové soutěže australského tenisového grandslamu hraného v melbournském Kooyong Lawn Tennis Clubu nastoupilo devadesát šest hráčů. Třináct z nich se probojovalo z tříkolové kvalifikace. Obhájcem titulu byl Američan Johan Kriek. 

Na rozdíl od předchozích ročníků došlo k navýšení účastníků startovního pole ze 64 na 96 hráčů. Zápasy třetího a čtvrtého kola se nově také konaly na dvě vítězné sady. Zbylá utkání probíhala standardně na tři vítězné sety.

Travnatého grandslamu se nezúčastnil ani jeden člen z první světové desítky žebříčku ATP John McEnroe, Jimmy Connors, Ivan Lendl, Guillermo Vilas, Vitas Gerulaitis, José Luis Clerc, Gene Mayer, Mats Wilander a Yannick Noah. Roli turnajové jedničky plnil dvanáctý v pořadí Kriek. 

Do závěrečného pondělního boje o titul postoupili dva nejvýše nasazení. V repríze finále z Australian Open 1981 po stu minutách opět triumfoval Johan Kriek, který v třísetovém finále zdolal Američana Steva Dentona. Získal tak svůj druhý a poslední grandslamový titul, rovněž si připsal odměnu 72 tisíc amerických dolarů, poražený finalista pak poloviční částku. Po zisku amerického občanství v srpnu 1982 již Kriek reprezentoval Spojené státy. Po Rosewallovi a Vilasovi dokázal jako třetí hráč otevřené éry obhájit trofej. Jednalo se o jediné finálové účasti obou hráčů z dvouhry „turnajů velké čtyřky“. 

V průběhu turnaje Johan Kriek odvrátil čtyři mečboly. Denton se ocitl na prahu vyřazení již v repríze semifinále z roku 1981 proti Hanku Pfisterovi, jehož udolal při vysoké teplotě 40°C až po třech hodinách a dvaceti minutách v pěti setech. V závěrečném dějství byl blízko kolapsu. Přesto dokázal otočit nepříznivý vývoj gemů ze stavu 3–5.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open
Tenis v roce 1982